Hao-Ching Chan e Rika Fujiwara erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno deciso di non partecipare.

Il doppio del torneo di tennis Blossom Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Iryna Burjačok e Nadežda Kičenok che hanno battuto in finale Chen Liang e Sheng-Nan Sun 3–6, 6–3, [12–10].

Teste di serie 

  Shūko Aoyama /  Yi-Fan Xu (primo turno)
  Oksana Kalašnikova /  Noppawan Lertcheewakarn (semifinale)

 Iryna Burjačok /  Nadežda Kičenok (campionesse)
 Han Xinyun /  Varatchaya Wongteanchai (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Blossom Cup 2013